Rügheimer ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Rügheimer (1926–2007), deutscher Arzt und Anästhesiologe
 Leopold Rügheimer (1850–1917), deutscher Chemiker